Московский университет — словосочетание, имеющее следующие значения:
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) — один из старейших и крупнейших классических университетов России.
 «Московский университет» — газета Московского государственного университета.
 «Московский университет» — наименование, с 1961 года, исследовательского судна ВМФ ВС Союза ССР, до этого имело наименования, с 1948 года «Риони», с 1944 года «Ильмень», с 1942 года «Луга», с 1941 года «Киев», вошёл в состав ВМФ ВС Союза ССР, в 1940 году, как посыльное судно «Пиккер» («Pikker»).
 «Московский университет» — танкер класса «Москва», принадлежащий компании Новороссийское морское пароходство, по размеру относится к типу афрамакс.
 «Московский университет» — научно-исследовательское судно (1972—1974) Союза ССР.